Пер Кенни Брек (; род. 21 марта 1966 года в Арвике, Швеция) — шведский автогонщик.
 Победитель серии Indy Racing League 1998 года.
 Победитель Indy 500 1999 года.
 Вице-чемпион серии Indy Racing League 1999 года.
 Вице-чемпион серии CART 2001 года.
 Вице-чемпион МЧ Ф3000 1996 года.

Общая информация 

Жена Анита Габриэльссон.

Гитарист в собственной рок-группу «Брак». Солистом группы является Фрэнк Аледия. Коллектив неоднократно выступал на концертных мероприятиях, проходящих в уик-энд автоспортивных соревнований. В 2007 году группа выпустила дебютный альбом «Greatest hits. Part1». Одна из песен с альбома — «Legend of the Speedway» — была посвящена Эй Джей Фойту.

Член совета директоров компании Mekonomen (крупнейший дистрибьютор автозапчастей в Скандинавии, зарегистрирована на шведской фондовой бирже).

Спортивная карьера

Первые годы 
За рулём с шести лет. Первые опыты в вождении автомобиля он проводил под присмотром отца. В 13 лет получил в подарок свой первый автомобиль (зелёный Saab V4) — сосед, наблюдавший за первыми шагами роста профессионального мастерства молодого пилота, решил поддержать молодое дарование. Ещё через год Брек впервые гонялся на специальных раллийных шинах. 

Короткая картинговая карьера началась при поддержке всё того же соседа. Вскоре его деньги и энтузиазм иссякли, и Брек вынужден был лично обзванивать многие компании. После многочисленных попыток смог заручиться достаточной финансовой поддержкой, чтобы дебютировать в национальном чемпионате Формулы-Форд,где провел три года, выиграв в 1986 году юниорское первенство.

Из-за продолжавшегося недостатка финансирования переход в более старшие серии проходил весьма медленно: в 1988-1991 годах он выступал на технике классов Формула-3 и Формула-Opel Lotus, выигрывая несколько гонок. В 1992-1993 годах гоняелся в гоночной школе Скипа Барбера и нескольких туринговых первенствах.

В 1993 году заручился заметно большей, чем ранее, финансовой поддержкой. Тестировал William F1, а также нашёл постоянное место в одной из команд Международной Ф3000,где провел три сезона, во втором сезоне боролся за победы в гонках. В 1996 году он почти выиграл чемпионат, но излишнее желание на последнем этапе сезона на Хоккенхаймринге привело к тому, что шведа за опасный пилотаж лишили победы и решающих очков в борьбе за титул.

Попытки пробиться в Формулу-1 закончились лишь ещё несколькими тестовыми сессиями.

Карьера в США 
Услуги шведа заинтересовали одну из команд недавно созданной Indy Racing League. После нескольких тестовых сессий Брек подписал контракт с командой Рика Голеса. На привыкание к незнакомым гонкам по овальным трассам ушло всего несколько этапов. Талантливый пилот быстро привлёк внимание руководителей ведущих команд серии: уже 1998 год он начал в составе коллектива Эй-Джей Фойта-младшего.

В 1998-1999 годах Брек регулярно боролся за победы. В 1998 году завоевал титул чемпиона серии, а через год, стартовав с восьмого места, победил в главном этапе серии: легендарной Indy 500.

В 2000 году Бобби Рэйхол пригласил шведа в свою команду в серии CART. Привыкание к несколько иной технике прошло достаточно быстро и уже в свой дебютный сезон в серии Брек не только стал лучшим новичком и периодически боролся за победы, но занял четвёртое место в личном зачёте, опередив, среди прочих, чемпиона и вице-чемпиона серии прошлого года Хуана Пабло Монтойю и Дарио Франкитти.

В 2001 году швед уже боролся за титул чемпиона серии, но недостаточная стабильность и несколько необязательных сходов (был, например, сход из-за столкновения с напарником Максом Паписом, в гонке, где пара Rahal шла к  двойной победе) оставили Брека на втором месте в общем зачёте, в 36 очках позади Жиля де Феррана. В межсезонье Брек вновь сменил команду, перебравшись в коллектив Чипа Ганасси.

В 2003 году Брек вернулся в Team Rahal, перебравшись в её подразделение в IRL IndyCar. Недостаточный уровень поддержки от команды и привыкание к новой технике привели к не самым лучшим результатам: семь финишей вне Top10, ни одной победы и лишь девятое место в общем зачёте. В последней гонке сезона в Форт-Уорте Брек попал в серьёзную аварию: после столкновения с Томасом Шектером его неуправляемая машина врезалась в барьер безопасности. В момент столкновения со стеной на пилота действовали перегрузки в 214 g. Многочисленные переломы и травма позвоночника выбили шведа из строя на 18 месяцев.

В 2005 году Брек вернулся в серию ради прощальной гонки: во время подготовки к Indy 500 он заменил в составе Rahal Letterman Racing травмированного Бадди Райса, но сошел из-за проблем с машиной.

Последние годы 
После завершения карьеры в США выступления шведа на соревнованиях стали весьма редки. Брек периодически стартовал в ралли: выиграв соответствующий турнир в X-Games в 2009 году; в 2011 году принял участие в нескольких ралли в Великобритании и в Швеции вместе с Эмилем Аксельссоном (последнее было выиграно, а на первом было показано лучшее время на одном из спецучастков).

В 2011 же году Брек вместе с Томом Кристенсеном провёл гонку исторических машин RAC Tourist Trophy. Брек квалифицировал  AC Shelby Cobra Daytona Coupé 1964 на поуле, который скандинавы позже превратили в победу.

Статистика результатов

Сводная таблица

МЧ Ф3000 

Жирным выделен старт с поул-позиции. Курсивом — гонка, где показан быстрейший круг.

Гонки «чампкаров»

IRL 

Жирным выделен этап, где выиграна поул-позиция. Курсивом выделена гонка, где показан быстрейший круг.

CART 

Жирным выделен этап, где выиграна поул-позиция. Курсивом выделена гонка, где показан быстрейший круг.

Результаты в Indy 500

Сводная статистика

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 Сайт группы Кенни 

Автогонщики Швеции
Пилоты Формулы-Форд
Пилоты Британской Формулы-3
Пилоты Шведской Формулы-3
Пилоты Британской Формулы-3000
Пилоты Международной Формулы-3000
Пилоты IRL IndyCar
Пилоты CART ChampCar
Пилоты Инди-500 из Швеции
Пилоты Международной Гонки чемпионов
Гитаристы Швеции
Победители 500 миль Индианаполиса